

Biografia
Era la figlia illegittima di Giacomo II, e della sua amante, Arabella Churchill, sorella del duca di Marlborough. Era la sorella del celebre James FitzJames, I duca di Berwick.

Matrimonio
Sposò, il 29 novembre 1683, Henry Waldegrave, I barone Waldegrave. Ebbero due figli:

 Lady Arabella 
 James (1684-1741)

Accompagnò il padre in esilio, e ha vissuto alcuni anni a Saint-Germain.

Sposò, il 3 aprile 1695, Piers Butler, III visconte di Galmoye. Non ebbero figli.

Morte
Morì il 3 aprile 1730. Fu sepolta a Navestock.

È l'antenata della principessa Diana.

Ascendenza 

Stuart